Аллен Джозеф Эллендер (; 24 сентября 1890, приход Тербонн, Луизиана — 27 июля 1972, Центр Уолтера Рида) — американский политик, член Демократической партии, политический союзник сенатора Хьюи Лонга, сенатор от Луизианы с 1937 по 1972 год; сторонник сегрегации, выступал против законодательного запрета линчевания в 1938 году; выступал против войны во Вьетнаме.

Биография

Работы 
 A review of United States foreign policy and operations (1958)
 Explanation of the Food and Agriculture Act of 1965, H.R. 9811 (1965)

Примечания

Литература 
 Finley, Keith M. Delaying the Dream: Southern Senators and the Fight Against Civil Rights, 1938—1965 (Baton Rouge, LSU Press, 2008).

Ссылки 
 

Сенаторы от штата Луизиана
Политики США XX века
Новый курс Рузвельта
Выпускники Тулейнского университета